Сен-Жиль-ле-Форе́т, Сен-Жіль-ле-Форет () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 45 км на південний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Жиль-ле-Форет на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жиль-ле-Форет на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна